Der Kanton Causses-Rougiers ist ein französischer Wahlkreis im Département Aveyron in der Region Okzitanien. Er umfasst 43 Gemeinden im Arrondissement Millau. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 43 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 

CaussesRougiers